Руалье — французский топоним. Может означать:

 Руалье — район города Компьень.
 Руалье (концентрационный лагерь) — концентрационный лагерь.
  — аббатство.